UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall, известный также как UFC Fight Night 204 или UFC on ESPN+ 62 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который состоялся 19 марта 2022 года в спортивном комплексе «The O2 Arena» в городе Лондон, Великобритания.

В главном бою вечера Том Аспиналл победил Александра Волкова болевым приёмом на руку в первом раунде. В соглавном бою Арнольд Аллен победил Дэна Хукера техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Этот турнир стал первым событием под эгидой UFC, организованным в Лондоне после UFC Fight Night: Тилл vs. Масвидаль, который был проведён в марте 2019 года. Дважды после этого промоушен пытался организовать здесь турнир — в марте 2020 года планировался UFC Fight Night: Вудли vs. Эдвардс и в сентябре 2021 года планировался UFC Fight Night: Брансон vs. Тилл. В первом случае из-за ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, турнир был отменён, а во втором случае по этой же причине турнир был перенесён в Лас-Вегас.

В качестве заглавного события турнира запланирован бой в тяжёлом весе между россиянином Александром Волковым (#5 в рейтинге) и британцем Томом Аспиналлом (#10 в рейтинге). Изначально Аспиналл был запланирован на этом турнире на бой с Шамилем Абдурахимовым (#8 в рейтинге). Однако, позже организаторы решили перенести Аспиналла в заглавное событие для боя с Волковым, а Абдурахимова свели с другим российским бойцом Сергеем Павловичем (#15 в рейтинге).

Изменения карда турнира 
На турнире был запланирован бой в легчайшем весе, в котором должны были встретиться британец Джек Шор и россиянин Умар Нурмагомедов. Однако, Нурмагомедов снялся с боя по нераскрытой причине и его заменил другой россиянин Тимур Валиев.

На турнире был запланирован бой в наилегчайшем весе, в котором должны были встретиться британский дебютант промоушена Джейк Хадли и Франсиску Фигейреду. Однако, Фигейреду снялся с боя по нераскрытой причине и его заменил Аллан Насименту. В свою очеред, позже уже сам Хадли был вынужден сняться с турнира из-за полученной травмы и бой был отменён.

На турнире был запланирован бой в лёгком весе, в котором должны были встретиться британец Джай Герберт и Майк Дэвис. Однако, Дэвис снялся с боя по нераскрытой причине и его заменил Илия Топурия.

На турнире планировался бой в полусреднем весе между Гуннаром Нельсоном и Клаудиу Силвой. В конце марта Силва выбыл из-за травмы колена и его заменил Такаси Сато.

На турнире также планировался бой в легчайшем весе, в котором должны были встретиться британец Натаниэль Вуд и украинец армянского происхождения Людвик Шолинян. Однако, сообщалось, что Шолинян из-за военных действий на Украине не может покинуть её территорию для участия в турнире и в итоге был заменён на Винса Моралеса. В свою очередь, 16 марта за три дня до турнира стало известно, что Винс Моралес также не сможет участвовать на турнире из-за болезни, и Вуд вновь остался без соперника.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Турнир установил рекорд UFC по количеству бойцов, получивших бонус за выступление. Сразу 9 бойцов получили награду "Выступление вечера" за досрочную победу в своих поединках.

Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Том Аспиналл, Арнольд Аллен, Пэдди Пимблетт, Молли Маккэн, Илия Топурия, Макван Амирхани, Сергей Павлович, ПолКрейг и Мухаммад Мокаев.

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
22 марта после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Сергей Спивак (бывший #15) покинул рейтинг тяжёлого веса.

См. также 
 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night